

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Warszawska –  część wsi Zarudnia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Warszawska –  część wsi Jarczów-Kolonia Pierwsza w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Jarczów
 Warszawska – część wsi Chybice w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów